Csehország
 Prusice, település a Kelet-prágai járásban
 Lengyelország
 Prusice, település az Alsó-sziléziai vajdaságban